Einen Bergfriedhof gibt es unter anderem in

 Bad Friedrichshall, siehe Bergfriedhof (Bad Friedrichshall)
 Bonn-Kessenich, siehe Kessenicher Bergfriedhof
 Eilenburg, siehe Bergfriedhof (Eilenburg)
 Heidelberg, siehe Bergfriedhof (Heidelberg)
 Ruhpolding, siehe Bergfriedhof Ruhpolding
 Schönau am Königssee, siehe Bergfriedhof (Schönau am Königssee)
 Schwerin, siehe Friedhof auf dem Sachsenberg
 Stuttgart, siehe Bergfriedhof (Stuttgart)
 Tübingen, siehe Bergfriedhof (Tübingen)
 Wiesloch-Baiertal, siehe Bergfriedhof Baiertal

!Bergfriedhof